Појам "Замка за снове" може се односити на:

 Замка за снове или Хватач снова - индијанска амајлија
 Замка за снове - хорор роман Стивена Кинга
 Замка за снове - филм из 2003. године, снимљен према роману Стивена Кинга